Navire, bateau destiné à la navigation maritime.
Navire amiral, navire de l'officier de marine au grade le plus élevé d'une flotte.
Navire-école, navire destiné à la formation.
Navire musée, navire transformé en musée.
Navire lège, navire sans cargaison ni approvisionnement.
Navire-État, métaphore de la philosophie politique.
Navire Argo, constellation.

Voir aussi 
 Il était un petit navire, chanson
 Petit Navire, marque alimentaire fondée en 1932